Муган, Моган ( , ,  ) — распространённый в Азербайджане и Иране топоним, а также название некоторых тейпов кашкайцев и шахсевенов. Название происходит от зороастрийского «mūγàn», означающее «огнепоклонники». В персидской орфографии является формой множественного числа от слова маг ( , зороастрийский жрец, мобед).

 Муганская степь
 Мугань — историческая область, часть Адербиджана; ныне — юго-восток Азербайджанской Республики
 Муганские события
 Мугань — посёлок городского типа в исторической области Мугань
Талыш-Муганская Автономная Республика
 Муганлы

См. также 

 «Мугань» — бывший азербайджанский футбольный клуб из города Сальяны
 «Миль-Мугань» — азербайджанский футбольный клуб из города Имишли

Примечания